Deeds ist der Familienname folgender Personen:

 Creigh Deeds (* 1958), US-amerikanischer Politiker und Senator

Deeds ist Titelbestandteil folgender Werke:
 Mr. Deeds geht in die Stadt, Filmkomödie von 1936
 Mr. Deeds, Filmkomödie von 2002

Deeds steht für:
 Deeds (Software), eine kostenlose Software zur Erstellung und Simulation von Digitalschaltungen